Первый дивизион Гонконга 1993/1994 — 83-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне соревнования проводились в два круга. Клуб Истерн сумел защитить чемпионский титул, полученный годом ранее. После этого сезона клуб Войслинк прекратил существование, а его место занял клуб Голден.

Таблица

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1993/1994 на rsssf.com

1993/1994
Гонконг
1990-е годы в Гонконге